Fremont County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fremont County Courthouse (Idaho), ID-Nr. 79000789
 Fremont County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000238